Okręgowe ligi polskie w piłce nożnej w 1930 roku

Etap pierwszy

Mistrzostwa Klasy A Białostockiego OZPN 
 mistrz: WKS 42 pp Białystok

 Kolejność tabeli jest prawidłowa, podana na podstawie prasowego komunikatu BOZPN. Z powodu braku wyników poszczególnych meczów nie udało się skompletować wyników całej tabeli.
 Decyzją władz BOZPN nikt nie spadł do klasy B i żadna drużyna nie awansowała do klasy A.

Mistrzostwa Klasy A Kieleckiego OZPN 
 mistrz: Warta Zawiercie

Mistrzostwa Klasy A Krakowskiego OZPN 
 mistrz: Wawel Kraków

Mistrzostwa Klasy A Lubelskiego OZPN 
 mistrz: WKS Unia Lublin

 Spadła drużyna WKS 7 PP Chełm, z klasy B awansował TUR Siedlce.

Mistrzostwa Klasy A Lwowskiego OZPN 
 mistrz: Lechia Lwów

 Wyniki Pogoni 1b Lwów oraz Czarnych 1b Lwów nie wliczane do tabeli.
 Z klasy B awansował Drugi Sokół Lwów.
 Lechia Lwów po barażach awansowała do Ligi.

Mistrzostwa Klasy A Łódzkiego OZPN 
 mistrz: WKS Łódź

 Bieg Łódź po sezonie przejęty przez SKS Łódź.
 Decyzją władz ŁOZPN Widzew Łódź jako czołowy klub robotniczy pozostanie w klasie A.
 Po sezonie liga zmniejszona do 10 zespołów, z klasy B awansował KKS Kalisz.

Mistrzostwa Klasy A Poleskiego OZPN 
 mistrz: WKS 82 pp Brześć

 Spadek WKS 49 PP Kobryń, z klasy B awansował WKS 9 BAON Brześć, Jutrzenka Brześć, Kresy Brześć.

Mistrzostwa Klasy A Pomorskiego OZPN 
 mistrz: TKS Toruń

 Z klasy B awansował Sokół I Bydgoszcz.
 Kaszubia w trakcie sezonu wycofała się z rozgrywek.

Mistrzostwa Klasy A Poznańskiego OZPN 
 mistrz: Legia Poznań

 Z klasy B awansowały drużyny Polonia Leszno, Olimpia Poznań.

Mistrzostwa Klasy A Śląskiego OZPN 
 mistrz: AKS Królewska Huta

Mistrzostwa Klasy A Warszawskiego OZPN 
 mistrz: Skra Warszawa

Mistrzostwa Klasy A Wileńskiego OZPN 
 mistrz: Ognisko Wilno

Mistrzostwa Klasy A Wołyńskiego OZPN 
 mistrz: Sokół Równe

Eliminacje o I ligę 
O wejście do Ligi walczyło 13 drużyn, podzielonych na 4 grupy. Do finału wchodziły tylko mistrzowie grup.

Tabela grupy I 

Legenda:

Wyniki 
 Legia Poznań                   xxx 5-3 5-2 3-1
 WKS Łódź                       5-0 xxx 3-0 3-2
 TKS Toruń                      2-4 3-1 xxx 5-3
 Skra Warszawa                  2-2 0-1 3-6 xxx

Tabela grupy II 

Legenda:

Wyniki 
 AKS Królewska Huta             xxx 4-2 7-2
 Wawel Kraków                   0-6 xxx 2-2
 Warta Zawiercie                6-3 0-4 xxx

Tabela grupy III 

Legenda:

Wyniki 
 82 p.p. Brześć                 xxx 2-2 8-4
 42 p.p. Białystok              2-4 xxx 5-1
 Ognisko Wilno                  2-0 0-1 xxx

 * 42 p.p. - 82 p.p. 2-2 według FUJI, 2-4 według Radoń.
 * 82 p.p. - Ognisko 0-2 według FUJI, 8-4 według Radoń.
 * Ognisko - 82 p.p. 4-8 według FUJI, 2-0 według Radoń.
 * 82 p.p. - 42 p.p. 4-2 według FUJI, 2-2 według Radoń.
 * 42 p.p. - Ognisko 1-0 według FUJI, 5-1 według Radoń.
 * Ognisko - 42 p.p. 5-1 według FUJI, 0-1 według Radoń.

 * Mecz play-off w Grodno: 82 p.p. Brześć - 42 p.p. Białystok 2-1

Tabela grupy IV 

Legenda:

Wyniki 
 Lechia Lwów                    xxx 4-3*3-0
 Unia Lublin                    1-5 xxx 4-0
 Sokół Równe                    1-6 1-5 xxx

 * Mecz Unia - Lechia 4-3 powtórzono.
 * Sokół - Lechia 0-3 walkower według FUJI, 1-6 według Radoń.
 * Lechia - Sokół 6-1 według FUJI, 3-0 walkower według Radoń.

Finał

Tabela grupy finałowej 

Legenda:

Wyniki 
 Lechia Lwów                    xxx 1-1 9-0 3-0
 AKS Królewska Huta             1-3 xxx 7-3 2-0
 82 p.p. Brześć                *0-3*0-3 xxx*3-0
 Legia Poznań                   2-1 2-2*0-3 xxx

 * AKS - Lechia 1-1 według FUJI, 1-3 według Radoń.
 * Lechia - AKS 3-1 według FUJI, 1-1 według Radoń.
 * Mecz 82 p.p. - Legia 0-3 walkower, 0-3 walkower według FUJI, 3-0 walkower, 3-0 walkower według Radoń.

Bibliografia 
 Historia I ligi polskiej w statystyce
 
 
 Klubowa Historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku tom.I, Jan Goksiński, 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1930 w piłce nożnej
1930 w polskim sporcie